Vertaler of tolk: drogman
 Plaats in Bulgarije: Dragoman (Bulgarije)